Yanuca est le nom de plusieurs îles des Fidji.
  : , île inhabitée de l'atoll d'Ono-i-Lau dans la province de Lau.
  : Yanuca, île de la côte sud-ouest de Viti Levu dans la province de Nadroga-Navosa. Elle abrite un hôtel de luxe.
  : Yanuca ou Yanutha, au sud de Viti Levu et à l'ouest de Beqa dans la province de Serua.
  : Yanuca Levu (grande Yanuca) et Yanuca Lailai (petite Yanuca), îles jumelles entre Moturiki et Ovalau dans la province de Lomaiviti.

Notes et références